Аеродро́мна ву́лиця — назва вулиць у населених пунктах колишнього СРСР.

Аеродромна вулиця — вулиця в Мінську.

Аеродромна вулиця — вулиця у Дніпрі.
 Аеродромна вулиця — вулиця в Запоріжжі.
 Аеродромна вулиця — вулиця в Києві.
 Аеродромна вулиця — вулиця в Одесі.
 Аеродромна вулиця — вулиця в Полтаві.
 Аеродромна вулиця — вулиця в Сімферополі.
 Аеродромна вулиця — вулиця в Харкові.

Вулиці